Кубок Тото 2011–2012 — 28-й розіграш Кубка Тото. Змагання проводиться в два етапи: 16 команд прем'єр-ліги поділені на чотири групи, з яких 8 команд проходять до «плей-оф», де і визначають переможця. Вдруге поспіль переможцем турніру став Хапоель Іроні (Кір'ят-Шмона).

Груповий етап 
Групи виділені відповідно до географічного розташування клубів. Матчі були зіграні з 30 липня до 16 серпня 2011 року.

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|26 жовтня 2011

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|10 січня 2012

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Тото на soccerway 

2011–2012
2011 у футболі
2012 у футболі